Ludwika Hipolita Grimaldi była najstarszą żyjącą prawowitą córką księcia Monako, Antoniego I Grimaldi i jego żony, Marii Lorańskiej. Zgodnie z prawem, 26 lutego 1731 wstąpiła na tron Monako jako pierwsza kobieta w dziejach księstwa. Jej mężem został Jakub I de Goyon de Matignon, który po śmierci swojej żony przez dwa lata władał Monako jako Jakub I Grimaldi. Potomkowie tej pary utrzymali rodowe nazwisko Grimaldi, choć w rzeczywistości należą do genealogicznej linii de Matignon.

Ludwika Grimaldi i Jakub de Goyon de Matignon 
 Louise Hippolyte Grimaldi, księżna Monako, księżna Valentinois (ur. 10 października 1697 w Monako, zm. 29 grudnia 1731 w Monako), księżna Monako od 26 lutego do 29 grudnia 1731, córka księcia Antoniego I Grimaldi i Marii Lorańskiej. Miała dwie młodsze siostry, Marguerite Camille (ur. 1700, zm. 1758) i Marię Paolinę (ur. 1702, zm. 1726). 20 października 1715 poślubiła Jakuba I de Goyon de Matignon. Doczekali się dziewięciorga dzieci, w tym następcy tronu, księcia Honoriusza III Grimaldi.
 Jacques François Leonor de Goyon de Matignon Grimaldi, hrabia Thorigny, książę Monako, książę Valentinois (ur. 21 listopada 1689 w Torigni-sur-Vire, Normandia, Francja, zm. 23 kwietnia 1751 w Paryżu), książę Monako od 29 grudnia 1731 do 7 listopada 1733 jako wdowiec po księżnej Ludwice Hipolicie Grimaldi. Zawarł z nią związek małżeński 20 października 1715, mieli dziewięcioro dzieci, w tym następcę tronu Honoriusza III. Po śmierci żony w 1731 został władcą Monako, a dwa lata później abdykował na rzecz swojego syna. Nie ożenił się ponownie, choć kobiety związane z francuskim dworem królewskim same mu się oświadczały. Jego rodzicami byli Jacques i Charlotte Goyon de Matignon.

Dzieci Ludwiki Hipolity i Jakuba Grimaldi 
 Antoine Charles Marie Grimaldi, markiz Baux, hrabia Matignon (ur. 16 grudnia 1717, zm. 4 lutego 1718), członek monakijskiej rodziny książęcej, urodził się jako najstarszy syn księcia Jakuba I Grimaldi i księżnej Ludwiki Hipolity Grimaldi, w czasie swojego życia był następcą tronu monakijskiego, żył jednak zaledwie przez półtora miesiąca.
 siostra Charlotte Therese Nathalie Grimaldi (ur. 19 marca 1719, zm. 1790), członkini monakijskiej rodziny książęcej, drugie dziecko i najstarsza córka księcia Jakuba I Grimaldi i księżnej Ludwiki Hipolity Grimaldi, do narodzin jej młodszego brata Honoriusza III w 1720 była następczynią rodzinnego tronu. Wstąpiła do zakonu wizytek w Paryżu.
 Charles Marie Auguste Grimaldi, hrabia Carlades, hrabia Matignon (ur. 1 stycznia 1722, zm. 24 sierpnia 1795), członek monakijskiej rodziny książęcej jako czwarte dziecko i trzeci syn księcia Jakuba I Grimaldi i księżnej Ludwiki Hipolity Grimaldi. Zmarł w wieku dwudziestu pięciu lat.
 Jacques Grimaldi (ur. 9 czerwca 1723, zm. czerwiec 1723), członek monakijskiej rodziny książęcej jako piąte dziecko i czwarty syn księcia Jakuba I Grimaldi i księżnej Ludwiki Hipolity Grimaldi. Zmarł będąc niemowlęciem.
 Louise Françoise Grimaldi, mademoiselle Baux (ur. 15 lipca 1724, zm. 15 września 1729), członkini monakijskiej rodziny książęcej jako szóste dziecko i druga córka księcia Jakuba I Grimaldi i księżnej Ludwiki Hipolity Grimaldi. Zmarła mając zaledwie pięć lat.
 Françoise Charles Grimaldi, hrabia Thorigny (ur. 4 lutego 1726, zm. 9 grudnia 1743), członek monakijskiej rodziny książęcej jako siódme dziecko i piąty syn księcia Jakuba I Grimaldi i księżnej Ludwiki Hipolity Grimaldi. Zmarł mając siedemnaście lat.
 Charles Maurice Grimaldi, hrabia Valentinois (ur. 14 maja 1727, zm. 18 stycznia 1798), członek monakijskiej rodziny książęcej jako ósme dziecko i szósty syn księcia Jakuba I Grimaldi i księżnej Ludwiki Hipolity Grimaldi. W 1749 poślubił Marię Krystynę de Rouvroi, księżną St. Simon. Nie mieli dzieci.
 Marie Christine Grimaldi, z domu de Rouvroi, hrabina Valetinois, księżna St. Simon (ur. 1728, zm. 1774), członkini monakijskiej rodziny książęcej od 1749 roku, kiedy to poślubiła Karola Maurycego Grimaldi. Była córką Ludwika de Rouvroi, księcia St. Simon. Zmarła w 1774 roku, dwadzieścia cztery lata przed swoim mężem.
 Marie Françoise Therese Grimaldi, mademoiselle d’Estouteville (ur. 20 lipca 1728, zm. czerwiec 1743), członkini monakijskiej rodziny królewskiej jako dziewiąte dziecko i trzecia córka księcia Jakuba I Grimaldi i księżnej Ludwiki Hipolity Grimaldi.

Honoriusz III Grimaldi 
 Honore Camille Leonor Grimaldi, książę Monako, książę Valentinois (ur. 10 listopada 1920 w Paryżu, zm. 12 maja 1795 w Paryżu), książę Monako od 7 listopada 1733 do 19 stycznia 1794, był trzecim dzieckiem i drugim synem księcia Jakuba I Grimaldi i księżnej Ludwiki Hipolity Grimaldi, objął tron po abdykacji ojca; 5 czerwca 1757 poślubił Marię de Brignole, zalecając się wcześniej do jej matki Anny. Mieli dwoje dzieci, Honoriusza IV (ur. 1758, zm. 1819) i Józefa (ur. 1763, zm. 1816). Rozwiedli się w 1771.
 Marie Catherine de Brignole, księżna Conde (ur. 7 października 1737, zm. 18 marca 1813 w Wimbledonie, Londyn), członkini monakijskiej rodziny książęcej od 5 czerwca 1757 do 1771 jako żona księcia Honoriusza III Grimaldi, od 24 października 1798 księżna Conde jako żona Ludwika V Józefa Burbona Conde. Z księciem Honoriuszem miała dwoje dzieci, Honoriusza IV (ur. 1758, zm. 1819) i Józefa (ur. 1763, zm. 1816). Jej rodzicami byli Giuseppe Brignole Sale, markiz Groppoli i Maria Anna Balbi.

Honoriusz IV Grimaldi 
 Honore Grimaldi, książę Monako, książę Valentinois (ur. 17 maja 1758 w Paryżu, zm. 16 lutego 1819 w Paryżu), książę Monako od 30 maja 1814 do 16 lutego 1819, syn księcia Honoriusza III Grimaldi i księżnej Marii de Brignole. 15 lipca 1771 poślubił Ludwikę d’Aumont Mazarin, księżną Mazarin i księżną d’Aumont. Mieli dwóch synów, Honoriusza V (ur. 1785, zm. 1841) i Florestana I (ur. 1785, zm. 1856). Rozwiedli się w 1798, na szesnaście lat przed objęciem przez Honoriusza tronu Monako.
 Louise Felicite Victoire d’Aumont Mazarin, księżna d’Aumont, księżna Mazarin (ur. 22 października 1759 w Paryżu, zm. 13 grudnia 1826 w Paryżu), od 15 lipca 1777 do 1798 członkini monakijskiej rodziny książęcej jako żona Honoriusza IV. Nigdy nie została księżną Monako, bowiem rozwód pary nastąpił na szesnaście lat przed tym, jak Honoriusz IV zasiadł na rodzinnym tronie. Miała z nim dwóch synów, Honoriusza V (ur. 1785, zm. 1841) i Florestana I (ur. 1785, zm. 1856). Po rozwodzie urodziła też nieślubną córkę Amelie Celestynę Erodore d’Aumont. Ludwika była jedyną córką Ludwika Marii d’Aumont, księcia Aumont i jego żony, Ludwiki Jeanne Durfort, księżnej Mazarin i w związku z tym jedyną dziedziczną fortuny kardynała Juliusza Mazarin.
 Honore Gabriel Grimaldi, książę Monako, książę Valentinois (ur. 14 maja 1778 w Paryżu, zm. 2 października 1841 w Paryżu), książę Monako od 16 lutego 1819 do 2 października 1941, starszy syn księcia Honoriusza IV Grimaldi i księżnej Ludwiki d’Aumont Mazarin. Nigdy się nie ożenił. 9 czerwca 1914 urodził się jego jedyny syn, Oskar Grimaldi, owoc romansu księcia z zamężną kobietą, Felicityą de Rouault de Gamaches. Książę zmarł nie pozostawiając legalnego potomka, tron przejął więc jego brat Florestan.
 Felicite Madelaine Honoree Gabrielle de Rouault de Gamaches (ur. 20 kwietnia 1781 w Paryżu, zm. 13 lipca 1819 w Fayet), kochanka księcia Monako, Honoriusza V Grimaldi, matka jego nieślubnego i jedynego dziecka, syna Oskara. Była córką Joachima Walerego Teresy Ludwika de Gamaches, markiza Gamaches. 19 kwietnia 1800 jej mężem został Jakub Filip Achilles Ludwik August Bartłomiej Franciszek, hrabia d’Hericy; tym większy skandal wywołał jej romans z monakijskim księciem.
 Louis Gabriel Oscar Grimaldi, markiz Baux (ur. 9 czerwca 1814 w Paryżu, zm. 15 lipca 1894 w Saint Germain en Laye), członek monakijskiej rodziny książęcej, nieślubny i jedyny syn księcia Honoriusza V Grimaldi i Felicyty de Gamaches. Nie miał rodzeństwa. Jako dziecko nieślubne nie miał również prawa do dziedziczenia monakijskiego tronu. Nigdy się nie ożenił, zmarł bezpotomnie.
 Tancrede Florestan Roger Louis Grimaldi, książę Monako, książę Valentinois (ur. 10 października 1785 w Paryżu, zm. 20 czerwca 1856 w Paryżu), książę Monako od 2 października 1841 do 20 czerwca 1856, młodszy syn księcia Honoriusza IV Grimaldi i księżnej Ludwiki d’Aumont Mazarin. 27 listopada 1816 poślubił Marię Gibert de Lametz. Mieli dwoje dzieci, syna Karola III i córkę Florestynę.
 Maria Caroline Grimaldi, z domu Gibert de Lametz, księżna Monako, księżna Valentinois (ur. 18 lipca 1793 w Paryżu, zm. 25 listopada 1879 w Monako), księżna Monako od 2 października 1841 do 20 czerwca 1856 jako żona księcia Florestana I Grimaldi, aktorka. Miała dwoje dzieci, syna Karola III i córka Florestynę. Po śmierci męża w 1856 nosiła tytuł księżnej wdowy.

Karol III Grimaldi 
 Charles Honore Grimaldi, książę Monako, książę Valentinois (ur. 8 grudnia 1818 w Paryżu, zm. 10 września 1889 w Marchais), książę Monako od 20 czerwca 1856 do 10 września 1889, syn księcia Florestana I Grimaldi i księżnej Marii Grimaldi. 28 września 1846 poślubił Antoinette de Merode. Dwa lata później urodził się ich jedyny syn, Albert I Grimaldi. Księżna zmarła przedwcześnie w 1864. Książę już nigdy się nie ożenił.
 Antoinette Grimaldi, z domu de Merode, księżna Monako, księżna Valentinois, hrabina Merode Westerloo (ur. 28 września 1828 w Brukseli, zm. 10 lutego 1864 w Paryżu), belgijska arystokratka, od 28 września 1846 do 10 lutego 1864 księżna Monako jako żona księcia Karola III Grimaldi. W 1848 urodziła ich jedynego syna, Alberta. Była córką Wernera de Merode, hrabiego Merode i Wiktorii de Spangen d’Uyternesse. Miała siostrę Ludwikę. Zmarła w 1864 roku z powodu choroby nowotworowej w wieku trzydziestu sześciu lat.
 Albert Honore Charles Grimaldi, książę Monako, książę Valentinois (ur. 13 listopada 1848 w Paryżu, zm. 26 czerwca 1922 w Paryżu), książę Monako od 10 września 1889 do 26 czerwca 1922, jedyny syn księcia Karola III Grimaldi i księżnej Antoinette Grimaldi, z domu de Merode. 21 września 1869 ożenił się z Marią Wiktorią Hamilton. W 1870 urodził się ich syn, Ludwik II Grimaldi. Ich małżeństwo unieważniono dziesięć lat później. 30 października 1889 książę poślubił Alicję Heine. Od 1902 roku żyli w separacji, ale nigdy się nie rozwiedli.
 Lady Maria Victoria Douglas Hamilton, hrabina Tolna (ur. 11 grudnia 1850 w Londynie, zm. 14 maja 1922 w Budapeszcie), brytyjska arystokratka, od 21 września 1869 do 3 stycznia 1880 księżna Monako jako żona księcia Alberta I. W 1870 roku urodziła księciu syna, Ludwika II. Unieważnienie małżeństwa uzyskali dziesięć lat później. 2 czerwca 1880 we Florencji wyszła za Tassilo Festeticsa, hrabiego Tolnę, od 1911 roku księcia Tolnę. Mieli czworo dzieci: Marię Matyldę Georginę (ur. 1881, zm. 1953), Jerzego Taszilo Józefa (ur. 1882, zm. 1941), Aleksandrę Olgę Eugenię (ur. 1884, zm. 1963) i Karolę Fryderykę Marię (ur. 1888, zm. 1951).
 Marie Alice Grimaldi, z domu Heine, księżna Monako, księżna Richelieu (ur. 10 lutego 1858 w Nowym Orleanie, zm. 22 grudnia 1925 w Paryżu), od 30 października 1889 do 26 czerwca 1922 księżna Monako jako żona księcia Alberta I. W 1875 wyszła za mąż za Marie Odet Armand Aimable de la Chapelle, markiza Jumihac, 7. księcia Richelieu i Fronsac. Miała z nim syna Armanda, który zmarł bezpotomnie w Nowym Jorku. Z księciem Monako nie miała dzieci, a po jego śmierci nosiła tytuł księżnej wdowy.
 Louis Honore Charles Antoine Grimaldi, książę Monako, książę Valentinois (ur. 12 lipca 1870 w Baden-Baden, zm. 9 maja 1949 w Monako), książę Monako od 27 czerwca 1922 do 9 maja 1949, syn księcia Alberta I Grimaldi i hrabiny Marii Wiktorii Hamilton. Podczas pobytu w Algierii poznał Marie Juliette Louvet, z którą miał romans i która została matką jego jedynego dziecka, córki Charlotte. Dziewczynka została adoptowana przez ojca w 1918 roku, bo w księstwie nastąpił kryzys z powodu braku prawowitego następcy tronu. Ludwik nigdy nie ożenił się z Marią. W 1946 ożenił się z Gizelą Dommanget, nie mieli dzieci.
 Marie Juliette Louvet (ur. 9 maja 1867 w Pierreval, Seine Martime, zm. 24 września 1930 w Paryżu), kochanka księcia Monako, Ludwika II, matka jego jedynego dziecka, córki Charlotte Grimaldi. 6 października 1885 wyszła za Achillesa Delmaet, z którą miała dwoje dzieci: Jerzego i Małgorzatę. Rozwiedli się w 1893.
 Ghislaine Marie Françoise Grimaldi, z domu Dommanget, księżna Monako, księżna Valentinois (ur. 13 października 1900 w Reims, zm. 30 kwietnia 1991 w Neuilly-sur-Seine), od 24 lipca 1946 do 9 maja 1949 księżna Monako jako żona księcia Ludwika II, po jego śmierci nosiła tytuł księżnej wdowy, aktorka. Była córką Roberta Dommanget i Marie Louise Meunier. Jej pierwszym mężem od 17 lipca 1923 był Paul Diey; owdowiała w 1931. Przed ślubem z księciem związana była z aktorem Andre Brule, z którym miała syna Jana.
 ciąg dalszy pod hasłem Rodzina książęca Monako – linia de Polignac

Florestyna Grimaldi 
 Florestine Gabrielle Antoinette von Urach, z domu Grimaldi, księżna Monako, księżna Urach, hrabina Wirtemberg (ur. 22 października 1833 w Fontenay-aux-Roses, zm. 4 kwietnia 1897 w Stuttgarcie), członkini monakijskiej rodziny książęcej, córka księcia Florestana I Grimaldi i księżnej Marii Grimaldi. 15 lutego 1863 została żoną księcia Wilhelma Wirtemberskiego Urach i otrzymała tytuł księżnej Urach. Miała z księciem dwoje dzieci, synów Wilhelma (ur. 1864, zm. 1928), późniejszego króla Litwy i Karola (ur. 1865, zm. 1925).
 Friedrich Wilhelm Ferdinand von Urach, książę Urach, hrabia Wirtemberg (ur. 6 lipca 1810 w Stuttgarcie, zm. 17 lipca 1869 w Liechtensteinie), książę Urach, syn księcia Wilhelma Wirtemberskiego i baronowej Wilhelminy von Tunderfeldt Rhodis. 8 lutego 1841 poślubił księżniczkę Teodelindę de Beauharnais, dla której przeszedł na katolicyzm. Mieli czworo dzieci: Augustę Eugenię (ur. 1842, zm. 1916), Marię Józefinę (ur. 1844, zm. 1864), Eugenię Amalię (ur. 1848, zm. 1867) i Matldę (ur. 1854, zm. 1907). Owdowiał w 1857. 15 lutego 1863 jego żoną została Florestyna Grimaldi, córka panującego w Monako księcia Florestana I. Mieli dwóch synów Wilhelma (ur. 1864, zm. 1928), późniejszego króla Litwy i Karola (ur. 1865, zm. 1925).
 Wilhelm Karol Florestin von Urach, książę Urach, hrabia Wirtemberg, król Litwy (ur. 3 marca 1864 w Monako, zm. 24 marca 1928 w Rapallo)
 Amalie Maria von Urach, księżna Bawarii, księżna Urach (ur. 24 grudnia 1865 w Monachium, zm. 26 maja 1912 w Stuttgarcie)
 Wiltrude Marie Alix von Urach, księżna Bawarii, księżna Urach (ur. 10 listopada 1884, zm. 28 marca 1975 w Oberstdorfie)
 Marie Gabrielle von Urach, księżna Urach, hrabina Wirtemberg (ur. 22 czerwca 1893, zm. 19 marca 1908)
 Elisabeth von Urach, księżna Urach (ur. 23 sierpnia 1894 w Liechtensteinie, zm. 13 października 1962 we Frauenthal)
 Karl Aloys von Liechtenstein, książę Liechtensteinu (ur. 16 września 1878 we Frauenthal, zm. 20 czerwca 1955 we Frauenthal)
 Wilhelm Alfred von Liechtenstein, książę Liechtensteinu (ur. 29 maja 1922, zm. 27 listopada 2006)
 Emma von Liechtenstein, z domu von Gutmannstahl Benvenuti, księżna Liechtensteinu (ur. 14 maja 1926 w Klagenfurt am Wörthersee, zm. 31 sierpnia 1984 w Wiedniu)
 Felix Karl Wilhelm Otto Leopold Maria von Hohenhau, książę Hohenhau (ur. 22 maja 1951)
 Benedikt Ulrich Edmund Vincenz Josef Maria von Hohenhau, książę Hohenhau(ur. 22 stycznia 1953 w Wiedniu)
 Maria von Hohenhau, z domu Schoisswohl, księżna Hohenhau (ur. 23 listopada 1958 w St. Polten), córka Friedricha Schoisswohl i Stefanie Jud, 22 września 1988 w Wiedniu poślubiła księcia Hohenhau, Benedykta.
 Maria Theresia Emma Elisabeth Felicia Josefa Regina Dessewffy, z domu von Hohenhau, księżna Hohenhau, hrabina Dessewffy (ur. 30 grudnia 1953), córka księcia Liechtensteinu, Wilhelma i jego żony, Emmy von Gutmannstahl Benvenutti. 25 lipca 1978 w Londynie poślubiła hrabiego Aurela Edwarda Dessewffy de Csernek et Tarkeo; był to ślub cywilny. Ceremonia religijna odbyła się 23 września tego samego roku w Wiedniu. Mają czworo dzieci.
 Aurel Edward Dessewffy de Csernek et Tarkeo, hrabia Dessewffy (ur. 8 kwietnia 1950 w Grecie, Nowa Południowa Walia, Australia), mąż Marii Teresy von Hohenhau, którą poślubił w Londynie 25 lipca 1978, a w ceremonii religijnej 23 września tego samego roku w Wiedniu. Mają czworo dzieci.
 Heinrich Dessewffy, hrabia Dessewffy (ur. 20 listopada 1979)
 Felicity Dessewffy, hrabina Dessewffy (ur. 1 listopada 1981)
 Alice Dessewffy, hrabina Dessewffy (ur. 25 stycznia 1984)
 Marcus Dessewffy, hrabia Dessewffy (ur. 21 kwietnia 1986)
 Stephan Alois Rupert Wilhelm Barnabas Maria von Hohenhau, książę Hohenhau (ur. 11 czerwca 1957)
 Andrea Rixta Eva Eleonore von Kloss (ur. 24 grudnia 1958 w Wiedniu), córka Ernesta Jerome von Jloss i Rixty Hartig, 25 sierpnia 1988 w Spitzu poślubiła Stefana, księcia Hohenhau. Rozwiedli się 12 kwietnia 1991 w Wiedniu.
 Heinrich von Hohenhau, książę Hohenhau (ur. 20 listopada 1964)
 Maria Josepha von Liechtenstein, księżna Liechtensteinu (ur. 6 lipca 1923)
 Franziska von Liechtenstein, księżna Liechtensteinu (ur. 14 czerwca 1930, zm. 23 kwietnia 2006)
 Wolfgang von Liechteinstein, książę Liechtensteinu (ur. 25 grudnia 1934)
 Karola von Urach, księżna Urach (ur. 6 czerwca 1896, zm. 26 marca 1980)
 Wilhelm von Urach, książę Urach (ur. 27 września 1897, zm. 8 sierpnia 1957)
 Karl Gero von Urach, książę Urach (ur. 19 sierpnia 1899, zm. 15 sierpnia 1981)
 Margarete von Urach, księżna Urach (ur. 4 września 1901, zm. 28 stycznia 1975)
 Albrecht von Urach, książę Urach (ur. 8 października 1903, zm. 11 grudnia 1969)
 Eberhard von Urach, książę Urach (ur. 24 stycznia 1907, zm. 29 sierpnia 1969)
 Mechtilde von Urach, księżna Urach (ur. 4 maja 1912)
 Karl Josef von Urach, książę Urach (ur. 15 lutego 1865 w Ulm, zm. 5 grudnia 1925 w Stuttgarcie)

Józef Grimaldi